XH peut faire référence à :
 * 

Xh peut faire référence à :
 Xhosa, selon la norme ISO 639-1 (liste des codes des langues),

Consonne
 Xh (en début de mot) et xh (à l'intérieur) est la graphie du H aspiré en wallon de Liège, dont la première attestation remonte à 1239. Elle est utilisée entre autres dans certains noms propres d'origine wallonne de la région : Xhoris, Xhendremael, Xhendelesse, Xhavée, Droixhe, Fexhe-le-Haut-Clocher, Moxhe, Souxhon, etc. Cette graphie provient de la combinaison S + K : latin musca, français mouche, wallon liégeois mohe ; ou encore SJ + voyelle : latin mansione, français maison, wallon liégeois mohon. Par méconnaissance du wallon, la prononciation  pour X gagne en importance, mais reste une erreur. Cette graphie n'appartient pas au système Feller mais est reprise en orthographe normalisée où elle correspond en plus de sa valeur primitive à la chuintante CH  que l'on rencontre dans le wallon du centre (Namur), l'ouest-wallon (Nivelles, Charleroi) et le sud-wallon (Bastogne), ou encore à lich-Laut allemand  dans certaines parties de l'est-wallon (Liège, Verviers) lorsque cette graphie représente le dernier phonème d'un mot () ;
 Xh, en xhosa'' notamment, est une consonne originale de cette langue qui se prononce d'un claquement sonore de la langue appelé clic. L'alphabet phonétique international note ce son de cette manière : [||osa] ; 
 Xh''' est à lire « dj »  en albanais. Exemples : Enver Hoxha — également retranscrit en français sous l'orthographe Enver Hodja — et son épouse Nexhmije Hoxha.  L’alphabet phonétique international note ce son de cette manière : .

Références